Секреты Лос-Анджелеса:

 Секреты Лос-Анджелеса (роман) () — роман Джеймса Эллроя
 Секреты Лос-Анджелеса (фильм) — экранизация романа